Boa Vista é um bairro do município de São Mateus, estado do Espírito Santo. Surgiu a partir da década de 1970, com a construção de casas pela COAHB, sendo que sua principal avenida, a João XXIII, foi aberta no início da década de 1960, para a ligação do Centro à BR 101.

Bairros de São Mateus (Espírito Santo)